Летельє () — французька прізвище.

 Мішель Летельє (міністр) (1603–1685) — французький державний діяч, військовий міністр та ін.
 Його син Франсуа-Мішель Летельє (1641–1691) — також французький військовий міністр.
 Мішель Летельє (єзуїт) (1643–1719) — французький монах, останній духівник Людовика XIV.
 П'єр Летельє (1614–1702) — французький художник.
 Рене Летельє (1915–2006) — чилійський шахіст; міжнародний майстер (1960).

Французькі прізвища